Die Abkürzung TBV steht für:

 Täterbild, beziehungsweise Täterbildverfahren (eine erkennungsdienstliche Software der bayerischen Polizei) 
 TBV Lemgo, der Turn- und Ballspielverein Lemgo
 Tunnelbegegnungsverbot, eine Einschränkung im Eisenbahnbetrieb
 The Blue Van, eine dänische Rockband
 to be verified, Abkürzung für noch zu verifizieren

TBV